Les Usines du Rio Tinto à L'Estaque est le titre de deux tableaux de Georges Braque peints en 1910 :
Les Usines du Rio Tinto à L'Estaque, conservé au Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, à Villeneuve-d'Ascq.
Les Usines du Rio-Tinto à L'Estaque, conservé au musée national d'Art moderne, à Paris.